Na Białorusi
 Budziszcza – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Czaracianka
 Budziszcza – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Wiendaraż
 Budziszcza – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Barzdouka